Weronika Sobiczewska (ur. 6 maja 1999 w Łukowie) – polska siatkarka, grająca na pozycji atakującej.

Sukcesy klubowe

młodzieżowe 
Akademickie Mistrzostwa Polski:
  2019

seniorskie 
I liga:
  2020
Liga polska:
  2022

Nagrody indywidualne 
 2019: Najlepsza atakująca Akademickich Mistrzostw Polski

Statystyki zawodniczki 
Stan na dzień 01.05.2022

Tauron Liga (2021/2022)

Puchar Polski (2021/2022)

Puchar CEV (2021/2022)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 profil tauronliga.pl 
 profil smspzps.pl 
 profil 1ligakobiet.volleystation.com 
 profil women.volleybox.net 
 profil topvolleygroup.com 
 profil cev.eu 
 profil www-old.cev.eu 

Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Łukowie
Polskie siatkarki
Siatkarki ŁKS Łódź
Siatkarki BKS Stal Bielsko-Biała